Fietta ima više značenja:
 Fietta, Treviso
 Fietta, Verona